Cheryl Tiegs (née en 1947), mannequin et créatrice de mode américaine 
 Roger Tiegs (né en 1972), guitariste norvégien